

Geografia 

San Silvestro – frazione di Curtatone in provincia di Mantova
San Silvestro – frazione di Castorano in provincia di Ascoli Piceno
San Silvestro – frazione di Fermignano in Provincia di Pesaro e Urbino
San Silvestro – frazione di Longone Sabino in provincia di Rieti
San Silvestro – l'unica frazione di Pescara
Rione San Silvestro – rione di Asti

Santi e beati 
Papa Silvestro I (†335) – 33º vescovo di Roma e papa dal 314 alla morte, santo, celebrato il 31 dicembre.
San Silvestro di Chalon-sur-Saone – vescovo, celebrato il 20 novembre
San Silvestro di Troina (†1164) – abate basiliano, celebrato il 2 gennaio
San Silvestro Guzzolini (†1267) – abate benedettino, celebrato il 26 novembre

Architetture religiose

Altro 
Notte di San Silvestro – notte tra il 31 dicembre ed il 1º gennaio
Santi Silvestro e Martino ai Monti – titolo cardinalizio